Diego Rivera puede referirse a:

 Diego Rivera: (1886 - 1957) muralista mexicano.
 Diego Rivera Núñez: (1958) botánico, y profesor español.
 Diego Rivera (ensayo) obra del filósofo mexicano Samuel Ramos.